Ехидо ел Ретабло има више значења:

 Ехидо ел Ретабло (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ехидо ел Ретабло (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику